Dorotheenstraße 12 steht für folgende Gebäude:

 Dorotheenstraße 12 (Bad Homburg)
 Dorotheenstraße 12 (Wuppertal), siehe Liste der Baudenkmäler im Wuppertaler Wohnquartier Nordstadt (A–F)
 Dorotheenstädtische Realschule in Berlin